De KNVB Beker voor vrouwen is een Nederlands voetbalbekertoernooi georganiseerd door de KNVB waar vanaf het seizoen 1980/81 om wordt gestreden.

Vanaf het seizoen 2007/08 werd de KNVB Beker in de eerste ronde gespeeld in poulevorm waaraan de hoofdklasse- en eerste klasse clubs deelnamen. Ploegen uit de Eredivisie kwamen er na de poulevorm bij. Met de invoering van de Topklasse in 2011/12 nemen de clubs uit de eerste klasse niet meer deel aan het toernooi.

De 41 bekers (tot en met seizoen 2021/22) werden door negentien clubs gewonnen. Tien clubs wonnen twee of meer bekers. Recordhouder is Ajax met vijf bekerzeges.

Finales

 * 1985: 2) Puck Deventer, 3) MKV'29, 4) SV Alkmania, 5) VC Vlissingen
 * 1996: met Puck Deventer, VV Rijsoord
 * 1999: finale toernooi met de 9 districtsbekerwinnaars

Prestaties per club

Zie ook
 KNVB Beker (mannen)
 KNVB Beker voor amateurs
 KNVB Beker beloften